Johannes von Blankenfelde ist der Name folgender Personen:
* Johannes I. von Blankenfelde (um 1240–1320), deutscher Politiker, regierender Bürgermeister von Berlin
 Johannes II. von Blankenfelde (um 1404–nach 1474), deutscher Politiker, Regierender Bürgermeister von Berlin

Siehe auch:
 Johann von Blankenfelde